Iljenkow ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Wassiljewitsch Iljenkow (1924–1979), sowjetischer Philosoph
 Wassili Pawlowitsch Iljenkow (1897–1967), sowjetischer Schriftsteller